1-я драгунская дивизия () — кавалерийская дивизия Франции периода наполеоновских войн.

19 февраля 1814 года стала 5-й дивизией тяжёлой кавалерии (). Вошла в состав новообразованного 6-го кавалерийского корпуса. Сражалась до отречения Императора.

Организация дивизии 
На 25 сентября 1805 года:
 1-я бригада (командир – бригадный генерал Фенероль)
 1-й драгунский полк (командир – полковник Жан-Тома Арриги)
 2-й драгунский полк (командир – командир эскадрона Мартен Гобрехт)
 2-я бригада (командир — бригадный генерал Шарль Лассаль)
 4-й драгунский полк (командир – полковник Пьер Ватье)
 14-й драгунский полк (командир – полковник Гийом Лафон-Бланьяк)
 3-я бригада (командир – бригадный генерал Жак Миле)
 20-й драгунский полк (командир – полковник Николя Рено)
 26-й драгунский полк (командир – полковник Пьер Делорм)

На 14 октября 1806 года:
 1-я бригада (командир – бригадный генерал Фенероль)
 1-й драгунский полк (командир – полковник Иньяс д’Улланбур)
 2-й драгунский полк (командир – полковник Итье Приве)
 2-я бригада (командир — полковник Огюст Ламот)
 4-й драгунский полк (командир – полковник Огюст Ламот)
 14-й драгунский полк (командир – полковник Жозеф Бувье дез Эклаз)
 3-я бригада (командир – бригадный генерал Жозеф Пикар)
 20-й драгунский полк (командир – полковник Николя Рено)
 26-й драгунский полк (командир – полковник Пьер Делорм)

На 1 июня 1807 года:
 1-я бригада (командир – бригадный генерал Андре Перремон)
 1-й драгунский полк (командир – полковник Поль Дермонкур)
 2-й драгунский полк
 2-я бригада (командир — бригадный генерал Иньяс д’Улланбур)
 4-й драгунский полк
 14-й драгунский полк
 3-я бригада (командир – бригадный генерал Александр Дижон)
 20-й драгунский полк (командир – полковник Жювеналь Корбино)
 26-й драгунский полк (командир – полковник Виталь Шаморен)

На 19 февраля 1814 года:

 1-я бригада (командир – бригадный генерал Пьер Имер)
 4-й драгунский полк
 14-й драгунский полк
 26-й драгунский полк
 2-я бригада (командир – бригадный генерал Франсуа Ормансе)
 17-й драгунский полк
 24-й драгунский полк
 27-й драгунский полк

Подчинение и номер дивизии 
 1-я драгунская дивизия резервной кавалерии Великой Армии (29 августа 1805 года);
 1-я драгунская дивизия 1-го корпуса резервной кавалерии Великой Армии (13 декабря 1806 года);
 1-я драгунская дивизия резервной кавалерии Великой Армии (12 января 1807 года);
 1-я драгунская дивизия 6-го армейского корпуса Великой Армии (1808 год);
 1-я драгунская дивизия резервной кавалерии Армии Испании (15 октября 1808 года);
 1-я драгунская дивизия Южной армии (январь 1810 года);
2-я кавалерийская дивизия Пиренейской армии (16 июля 1813 года);
5-я дивизия тяжёлой кавалерии 6-го корпуса резервной кавалерии Великой Армии (19 февраля 1814 года).

Командование дивизии

Командиры дивизии 
 дивизионный генерал Луи Клейн (24 августа 1805 – 14 мая 1807)
 дивизионный генерал Виктор Латур-Мобур (14 мая 1807 – 7 февраля 1812)
дивизионный генерал Жак Тийи (7 февраля 1812 – 16 июля 1813)
дивизионный генерал Шарль Трейяр (16 июля 1813 – 11 апреля 1814)

Начальники штаба дивизии 
 полковник штаба Антуан Бертран (24 августа 1805 – 28 октября 1808)
 полковник штаба Луи Башле-Дамвиль (15 октября 1809 – 5 ноября 1811)

Награждённые

Великие офицеры ордена Почётного легиона 
 Виктор Латур-Мобур, 20 мая 1811 года  — дивизионный генерал, командир дивизии

Комманданы ордена Почётного легиона 
 Жан-Тома Арриги, 25 декабря 1805 – полковник, командир 1-го драгунского
 Пьер Делорм, 25 декабря 1805 – полковник, командир 26-го драгунского
 Гийом Лафон-Бланьяк, 25 декабря 1805 – полковник, командир 14-го драгунского
 Итье Приве, 25 декабря 1805 – полковник, командир 2-го драгунского
 Николя Рено, 25 декабря 1805 – полковник, командир 20-го драгунского
 Жювеналь Корбино, 11 декабря 1808 – полковник, командир 20-го драгунского
 Виталь Шаморен, 11 декабря 1808 – полковник, командир 26-го драгунского

Офицеры ордена Почётного легиона 
 Комон, 10 мая 1807 – лейтенант 2-го драгунского
 Луи Башле-Дамвиль, 20 мая 1811 – полковник, начальник штаба дивизии

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 Соколов О. В. Армия Наполеона. — СПб.: Империя, 1999. — ISBN 5-93914-001-7.
 Соколов О. В. Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа. 1799—1805 гг. Т. 1-2. — М.: Русский импульс, 2006. — ISBN 5-90252521-7 ; 5-90252520-9 ; 5-90252522-5.
 Васильев И. Н. Несостоявшийся реванш: Россия и Франция 1806—1807 гг. Т. 1-3. — М.: Книга, 2010. — ISBN 978-5-91899-007-0 ; 978-5-91899-021-6 ; 978-5-91899-029-2.

Ссылки 
 Состав Великой армии на 14 октября 1806 года
 Состав Великой армии на 1 апреля 1807 года
 Состав Армии Испании на сентябрь 1810 года
Великая Армия на 1 февраля 1814 года

Наполеоновская армия
Дивизии Франции
Дивизии XIX века
Кавалерийские дивизии Франции
Воинские части и формирования, созданные в 1805 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1814 году